Prise électrique#Systèmes multiprises
Pince multiprise